Il singolare del torneo di tennis East London Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Stefan Koubek 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Ljubičić (Campione)
 Stefan Koubek (finale)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Jonas Björkman (primo turno)

 Rik De Voest (quarti di finale)
 Frederico Gil (semifinali)
 Joseph Sirianni (primo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East London Challenger 2008